Cigolesi – abitanti di Cigole
Cigolesi – abitanti di Cigoli (San Miniato)